Spider-Man – fikcyjna postać z komiksów, filmów i seriali

Komiksy 
 The Amazing Spider-Man – seria wydawana od 1963 roku
 The Spectacular Spider-Man – seria z lat 1975-1998 oraz 2003-2005
 Web of Spider-Man – seria z lat 1985-1995
 Spider-Man – polska wersja amerykańskiego komiksu wydawana w latach 1990-2002
 Peter Parker: Spider-Man – seria z lat 1990-2003
 Spider-Man: Niebieski – 6-zeszytowa seria z lat 2002-2003

Filmy aktorskie 
 Spider-Man w filmie – adaptacje filmowe
 Spider-Man (2002)
 Spider-Man 2 (2004)
 Spider-Man 3 (2007)
 Niesamowity Spider-Man (2012)
 Niesamowity Spider-Man 2 (2014)
 Spider-Man: Homecoming (2017)
 Spider-Man: Daleko od domu (2019)
 Spider-Man: Bez drogi do domu (2021)

Krótkometrażowe i telewizyjne 
 Spider-Man (1977) – pilot serialu The Amazing Spider-Man
 Spider-Man (film 1978) (1978) – krótkometrażowy, związany z japońskim serialem produkcji Toei Company
 Spider-Man Strikes Back (1978) – podwójny odcinek „The Deadly Dust” serialu The Amazing Spider-Man
 Spider-Man: The Dragon’s Challenge (1979) – podwójny odcinek „The Chinese Web” serialu The Amazing Spider-Man

Filmy animowane 
 Spider-Man Uniwersum (2018)
 Spider-Man: Poprzez multiwersum (2023)

Seriale aktorskie 
 The Amazing Spider-Man (1977–1979)
 Spider-Man (1978–1979) – japoński serial produkcji Toei Company

Seriale animowane 
 Spider-Man (1967–1970)
 Spider-Man (1981–1982)
 Człowiek-Pająk i jego niezwykli przyjaciele (1981–1984)
 Spider-Man (1994–1998)
 Niezwyciężony Spider-Man (1999–2001)
 Spider-Man (2003)
 The Spectacular Spider-Man (2008)
 Mega Spider-Man (2012)
 Spider-Man (2017)
 Spidey i super-kumple (2021)

Gry komputerowe 
 Spider-Man‎ (1982)
 Spider-Man‎ (1991)
 Spider-Man‎ (1995)
 Spider-Man‎ (2000)
 Spider-Man‎ (2002)
 Spider-Man 2: The Game (2004)
 Ultimate Spider-Man (2005)
 Spider-Man: Battle for New York (2006)
 Spider-Man 3: The Game (2007)
 Spider-Man: Friend or Foe (2007)
 Spider-Man: Web of Shadows (2008)
 Spider-Man: Shattered Dimensions (2010)
 Spider-Man: Edge of Time (2011)
 The Amazing Spider-Man (2012)
 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
 Spider-Man Unlimited (2014)
 Spider-Man‎ (2018)
 Spider-Man: Miles Morales (2020)
 Spider-Man‎ (2023)

Muzyka 
 Spider-Man 3 – ścieżka dźwiękowa do filmu Spider-Man 3